La saison 2021-2022 de Fédérale 3 voit s'affronter 175 équipes ; elle débute le  pour se terminer le . La phase finale débute le  et se termine par la finale qui désigne le champion de France le .

Règlement

Participants 
Pour la saison 2021-2022, 175 associations sont engagés en championnat de France de 3e division fédérale.

Règlement 
Les 175 associations sont réparties en 13 poules de 10 équipes et 5 poules de 9 équipes avec une optimisation géographique nationale. Les équipes de chaque poule se rencontrent en matchs « aller » et « retour ».
 Les 16 équipes vainqueurs des  de finale accèdent en  division fédérale.
 Les 8 équipes vainqueurs de leur barrage d’accession en matchs aller-retour accèdent en  division fédérale.
 Les 156 équipes restantes évolueront en 3e division fédérale (aucune relégation sportive)

A la fin de la phase qualificative :
 Les 3 premières équipes de chaque poule sont directement qualifiées (54 équipes).
 Les équipes classées 4e de leur poule, ainsi que les 2 meilleures équipes parmi les équipes classées à la  place de leur poule, soit 20 équipes, disputent un tour de barrages.
 Les 64 équipes qualifiées seront classées de 1 à 64 afin d'établir le tableau des oppositions (1-64, 2-63, 3-62...). Les  et  de finale se dérouleront en matchs en aller-retour, puis les , quarts, demi-finales et finale se dérouleront sur terrain neutre.
 Un tour de barrage d’accession en aller-retour entre les 16 équipes ayant perdu leur  de finale pour déterminer les 8 équipes qui accèderont en Fédérale 2 pour la saison 2022-2023 (oppositions avec optimisation géographique).

Saison régulière

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Poule 5 

|}

Poule 6 

|}

Poule 7 

|}

Poule 8 

|}

Poule 9 

|}

Poule 10 

|}

Poule 11 

|}

Poule 12 

|}

Poule 13 

|}

Poule 14 

|}

Poule 15 

|}

Poule 16 

|}

Poule 17 

|}

Poule 18 

|}

Phases finales 
Les trente-deuxièmes de finale se déroulent les  et  (matchs aller) et les 7 et  (matchs retour).
Les seizièmes de finale se déroulent les 14 et  (matchs aller) et les 21 et  (matchs retour).

Les clubs vainqueurs sont promus en Fédérale 2 pour la saison 2022-2023.
Un tour de barrage d’accession en aller-retour entre les 16 équipes ayant perdu leur seizième de finale pour déterminer les 8 équipes qui accèderont en Fédérale 2
pour la saison 2022-2023.

Barrages 
Les barrages se déroulent les 23 et

Tableau final

Barrages d'accession 
Les barrages d'accession opposent les 16 équipes ayant perdu leur seizième de finale pour déterminer les 8 équipes qui accèderont en Fédérale 2. Ils se déroulent les 4 et  (matchs aller) et les 11 et  (matchs retour).

Les clubs vainqueurs sont promus en Fédérale 2 pour la saison 2022-2023.

* US castillonnaise est qualifié à la faveur d'un nombre d'essais marqués supérieur sur l'ensemble des 2 confrontations

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références 

2021-2022
Rugby à XV M6
Championnat M6
France M6